

Sigle 
 Aprilia RSV – serie di motociclette prodotte dalla casa italiana Aprilia
 Aprilia RSV 250
 Aprilia RSV 1000
 Aprilia RSV4
 Respiratory syncytial virus (in italiano: virus respiratorio sinciziale) – virus
 Virus respiratorio sinciziale umano 
 Virus respiratorio sinciziale bovino 
 Virus respiratorio sinciziale ovino 
 Virus respiratorio sinciziale caprino
 Rous sarcoma virus – oncovirus scoperto da Peyton Rous
 Revised Standard Version – versione in lingua inglese della Bibbia
 RSV Eintracht Stahnsdorf – società tedesca di pallacanestro.

Religione 
 R.S.V. – Religiosi di San Vincenzo de' Paoli
 R.S.V. – Riparatrici del Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo